Il singolare del torneo di tennis Venice Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Carlos Costa che ha battuto in finale Alberto Mancini 6-3, 7-5.

Teste di serie 

 Alberto Mancini (finale)
 Guillermo Pérez Roldán (quarti di finale)
 Thomas Muster (semifinali)
 Franco Davín (quarti di finale)

 Renzo Furlan (semifinali)
 Luiz Mattar (primo turno)
 Lars Jonsson (primo turno)
 Bart Wuyts (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Venice Challenger 1991